Студит значи игумен, предстоятел, настоятел на Студийския манастир и може да се отнася за:

 Сава Студит – противник на иконоборството и участник в Седмия вселенски събор
 Теодор Студит – теолог и писател
 Навкратий Студит
 Николай Студит „Изповедник“
 Антоний III Студит – вселенски патриарх (974 – 979)
 Симеон Студит „Благовейни“
 Алексий I Студит – вселенски патриарх (1025 – 1043)
 Платон Студит – чичо на Теодор Студит
 Сергий II Мануилит, също Студит – вселенски патриарх (1001 – 1019)
 Дамаскин Студит, по чието прозвище се нарича книжнината в историята на българската литература – дамаскинска или дамаскинарска

Вижте също 
 Студити, монашеска общност в Украинската гръкокатолическа църква